Sasso kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sasso Marconi, kommun, Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, 
 Sasso (ort i Italien, Lazio), Città metropolitana di Roma Capitale, 
 Sasso (ort i Italien, Piemonte), Verbania, 
 Sasso (ort i Italien, Trentino-Alto Adige), Provincia di Trento, 

Robotskapade Italienförgreningar